

Događaji 
 26. travnja – Djelomična pomrčina Mjeseca. 
 21. listopada – Potpuna pomrčina Mjeseca.

Izvori